OMR steht als Abkürzung für:
 Obermedizinalrat, Ehrentitel in der Medizin, siehe Medizinalrat (DDR)
 Omanischer Rial, als Währungscode nach ISO 4217
 Optical Mark Recognition, Technik zur computergestützten Erkennung von Markierungen auf Papier
 Optical Music Recognition, Digitalisieren von gedruckten Noten, siehe Optische Notenerkennung
 Flughafen Oradea, Rumänien nach dem IATA-Code
 Organisch moderierter Reaktor
 Örtliches Melderegister, Teil des Melderegisters in Österreich der direkt bei den Meldebörden (Gemeinden) abgespeichert ist
 Outermost Regions, siehe Gebiet der Europäischen Union
OMR (Online Marketing Rockstars) Festival

O.M.R. steht für:
 Argus O.M.R., Veröffentlichung der Einkaufspreise für Kraftstoffe ab Raffinerie

Abkürzung